Mennicke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Mennicke (1887–1958), deutscher Sozialpädagoge und religiöser Sozialist
 Gustav Mennicke (1899–1988), deutscher Maler